Евгений Алёхин — известные тёзки:
 Алёхин, Евгений Игоревич (род. 1985) — российский прозаик, актёр, режиссёр, музыкант и издатель.
 Алёхин, Евгений Константинович (1942—2020) — советский и российский фармаколог.
 Алёхин, Евгений Степанович (1893—1945) — советский военный деятель, генерал-майор (1942).